Als Bahnhof Feldkirchen werden folgende Bahnstationen bezeichnet:
 Bahnhof Feldkirchen (b München) an der Bahnstrecke München–Simbach
 Bahnhof Feldkirchen-Westerham an der Bahnstrecke Holzkirchen–Rosenheim
 Bahnhof Feldkirchen in Kärnten an der Rudolfsbahn